Adam Eaton peut désigner :

 Adam Eaton (né en 1977) : joueur américain de baseball ayant évolué à la position de lanceur ;
 Adam Eaton (né en 1988) : joueur américain de baseball évoluant à la position de voltigeur ;
 Adam Eaton (né en 1980) : joueur anglais de football.